Ян Грубы (; 4 марта 1915, Куновице — 18 июня 1942, Прага) — чехословацкий военный, деятель Движения Сопротивления, участвовавший в операции «Биоскоп» и погибший в бою в православном соборе Святых Кирилла и Мефодия.

Биография

Ранние годы 
Родился 4 марта 1915 в Куновице. Отец Ян Грубы (1879–1931) — рабочий, мать Катержина Груба (в девичестве Коминкова, 1876–1944) — домохозяйка. У него были также двое старших братьев и старшая сестра. Окончил среднюю школу, работал в Злине в трактире официантом. 1 октября 1937 зачислен в пограничный батальон в Требишове, дослужился до звания младшего сержанта. После оккупации Чехословакии 1 апреля 1939 уволен из армии, 8 мая отправлен в качестве работника в Киль. Сбежал в 1940 году с двумя друзьями, но в Венгрии был арестован и возвращён в Словакию.

Воинская служба 
Со второго раза Ян сбежал из оккупированной Чехословакии, где по маршруту Югославия — Греция — Турция — Бейрут попал во Францию. 4 июня 1940 зачислен в 1-й пехотный полк, воевал во Франции в составе чехословацкого полка. 13 июля 1940 эвакуировался в Англию, где был зачислен в 1-й пехотный батальон. 28 октября 1940 повышен в звании до сержанта. С 15 августа по 7 ноября окончил базовый курс промышленного саботажа и выучился на парашютиста.

Вместе с Богуславом Коубой и Йозефом Бубликом 28 апреля 1942 оба десантировались близ деревни Пожары-на-Кживоклатске в рамках операции «Биоскоп». Грубы и Бублик попали в Угерску-Градишку, но там не сумели выйти на контакт с партизанами, после чего прибыли в Прагу, где связались с Адольфом Опалкой и нашли себе убежище. К несчастью, после убийства Рейнхарда Гейдриха предатель Карел Чурда выдал группу чехословацких партизан, что привело к началу массовых облав. Грубы и ещё шестеро человек вынуждены были скрываться в Соборе Святых Кирилла и Мефодия. 18 июня 1942 он принял бой против немцев. Не желая попадать живым в плен, Грубы застрелился.

Память после войны 
1 декабря 1945 Ян Грубы посмертно произведён в звание лейтенанта пехоты, 17 июня 1948 — в звание старшего лейтенанта, 30 июня 2002 — в звание подполковника. В Куновице и Праге (район Кобылисы) его имя носят улицы, в Праге также установлена мемориальная доска. Похоронен Ян на кладбище в Джаблице, а его вещи выставлены в Военном музее в Жижкове. Семья солдата чудесным образом избежала расправы со стороны нацистов.

Сам Ян расценивался товарищами как самостоятельный, надёжный боец и образец для подражания.

Литература 
 ČVANČARA, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt (1941 - 1943). Praha : Laguna, nakladatelství a vydavatelství, 2003. ISBN 80-86274-40-3.
 REICHL, Martin. Cesty osudu. Cheb : Svět křídel, 2004. ISBN 80-86808-04-1.

Ссылки 
 Knihovna Akademie věd ČR: HRUBÝ Jan 
 SPOLEK PRO VOJENSKÁ PIETNÍ MÍSTA, O.S. 

Военные Чехословакии
Члены чехословацкого Сопротивления
Агенты Управления специальных операций
Погибшие в боях Второй мировой войны
Похороненные на Дяблицком кладбище